Sergio Ceballos ist der Name folgender Personen:

* Sergio Ceballos Aldape (* 1951), mexikanischer Fußballspieler
 Sergio Ceballos Hernández (* 1994), mexikanischer Fußballspieler